Bitwy:
 Bitwa pod Shiloh – bitwa wojny secesyjnej

Miejscowości w USA:
 Shiloh – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie DeKalb
 Shiloh – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Harris
 Shiloh – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
 Shiloh – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Shiloh – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Shiloh – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Shiloh – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
Gminy w USA:
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Edgar
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Camden
 Shiloh (ang. Shiloh Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell